Girnghuber steht für:

 Girnghuber (GIMA), ein Unternehmen der Baustoffindustrie mit Ziegelei

Girnghuber ist der Name folgender Personen:
 Gudrun Girnghuber, eine Sachbuchautorin, die zu Wirtschaftsthematiken veröffentlicht hat